

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Becl“ beginnt.

Becl 



Becla 
 Béclard, Pierre-Augustin (1785–1825), französischer Mediziner

Becle 
 Béclère, Antoine Louis Gustave (1856–1939), französischer Radiologe und Immunbiologe